Baldy Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldy Mountain (Alaska)
 Baldy Mountain (Greenlee County, Arizona)
 Baldy Mountain (Maricopa County, Arizona)
 Baldy Mountain (Archuleta County, Colorado)
 Baldy Mountain (Fremont County, Colorado)
 Baldy Mountain (Gunnison County, Colorado)
 Baldy Mountain (La Plata County, Colorado)
 Baldy Mountain (Mesa County, Colorado)
 Baldy Mountain (Mineral County, Colorado)
 Baldy Mountain (Park County, Colorado)
 Baldy Mountain (Pitkin County, Colorado)
 Baldy Mountain (Rio Blanco County, Colorado, 2968 m)
 Baldy Mountain (Rio Blanco County, Colorado, 3090 m)
 Baldy Mountain (Bannock County, Idaho)
 Baldy Mountain (Bonneville County, Idaho)
 Baldy Mountain (Idaho County, Idaho)
 Baldy Mountain (Lemhi County, Idaho)
 Baldy Mountain (Lake County, Kalifornien, 1024 m)
 Baldy Mountain (Lake County, Kalifornien, 663 m)
 Baldy Mountain (Napa County, Kalifornien)
 Baldy Mountain (Riverside County, Kalifornien)
 Baldy Mountain (Siskiyou County, Kalifornien)
 Baldy Mountain (Massachusetts)
 Baldy Mountain (Beaverhead County, Montana, 3015 m)
 Baldy Mountain (Beaverhead County, Montana, 3222 m)
 Baldy Mountain (Flathead County, Montana)
 Baldy Mountain (Gallatin County, Montana)
 Baldy Mountain (Hill County, Montana)
 Baldy Mountain (Lewis and Clark County, Montana, 1870 m)
 Baldy Mountain (Lewis and Clark County, Montana, 1942 m)
 Baldy Mountain (Madison County, Montana)
 Baldy Mountain (Missoula County, Montana)
 Baldy Mountain (Sanders County, Montana)
 Baldy Mountain (Nevada)
 Baldy Mountain (Colfax County, New Mexico)
 Baldy Mountain (De Baca County, New Mexico)
 Baldy Mountain (Mora County, New Mexico)
 Baldy Mountain (Taos County, New Mexico)
 Baldy Mountain (New York)
 Baldy Mountain (Baker County, Oregon)
 Baldy Mountain (Douglas County, Oregon)
 Baldy Mountain (Grant County, Oregon, 2261 m)
 Baldy Mountain (Grant County, Oregon, 2320 m)
 Baldy Mountain (Jackson County, Oregon)
 Baldy Mountain (Malheur County, Oregon)
 Baldy Mountain (Comal County, Texas)
 Baldy Mountain (Jeff Davis County, Texas)
 Baldy Mountain (Utah)
 Baldy Mountain (Chelan County, Washington, 1955 m)
 Baldy Mountain (Chelan County, Washington, 2383 m)
 Baldy Mountain (Cowlitz County, Washington)
 Baldy Mountain (Pend Oreille County, Washington)
 Baldy Mountain (Wisconsin)
 Baldy Mountain (Albany County, Wyoming)
 Baldy Mountain (Platte County, Wyoming)
 Baldy Mountain (Teton County, Wyoming)